Raatetjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raatetjärvi (sjö i Finland), Norra Österbotten, 
 Raatejärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar